Il doppio del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Giorgini e Simone Vagnozzi che hanno battuto in finale Simone Bolelli e Flavio Cipolla 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Marco Crugnola /  Lamine Ouahab (semifinali)
 Ivan Dodig /  Francesco Piccari (quarti di finale)

 Daniele Giorgini /  Simone Vagnozzi (Campioni)
 Simone Bolelli /  Flavio Cipolla (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2007